A Qatar Stars League 1965–66 foi a 3ª edição do Campeonato Nacional disputado no Catar.

Resumo
Al-Maref venceu a liga neste ano. Conquistando seu terceiro título.

References
Qatar - List of final tables (RSSSF) 

 1965/66